Stöckli steht für:
 Auszugshaus (mundartlich) in einigen Schweizer Regionen
 Fort Stöckli, Festung in der Schweiz
 Kosename für den Ständerat, die kleine Kammer des Schweizer Parlaments
 Stöckli Swiss Sports, Schweizer Sportartikelhersteller

Stöckli oder Stoeckli ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stöckli (* 1982), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Arnold Stöckli (1909–1997), Schweizer Architekt
 Augustin Stöckli (1857–1902), Abt von Wettingen-Mehrerau
 Bruno Stöckli, bekannt als Nöggi (* 1946), Schweizer Unterhaltungsmusiker
 Eduard Stoeckli (* 1945), Schweizer Filmproduzent und Kinobetreiber
 Fritz Stöckli (1916–1968), Schweizer Ringer, Schwinger und Bobfahrer
 Hans Stöckli (* 1952), Schweizer Politiker (SP)
 Hubert Stöckli (* 1966), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Jean-Fritz Stöckli (* 1949), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Oliver Stöckli (* 1976), Schweizer Fußballspieler
 Paul Stöckli (1906–1991), Schweizer Maler und Glasmaler
 Peter Paul Stöckli (* 1941), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Ralph Stöckli (* 1976), Schweizer Curlingsportler
 Ramona Stöckli (* 1982), Schweizer Reality-TV-Darstellerin
 Werner E. Stöckli, Prähistorischer Archäologe 
 Xaver Stöckli (1888–1975), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Stöckle